Antigny (Vendeia)
 Antigny (Vienne)
 Antigny-la-Ville